Franciaország
Puzieux, település Moselle megyében
Puzieux, település Vosges megyében